Кронкайт, Уолтер (4 ноября 1916 — 17 июля 2009) — американский тележурналист и телеведущий.
 (6318) Кронкайт — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.